MTD kan syfta på:

 Morgontidig distribution, ett företag
 Mobiltelefonisystem D, ett mobiltelefonsystem
 Moralistisk terapeutisk deism, ett trossystem